Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Bryan e Bob Bryan che hanno battuto in finale Adam Peterson e Chris Tontz 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Tebbutt /  Peter Tramacchi (semifinali)
 Andrew Painter /  Grant Silcock (primo turno)

 Greg Van Emburgh /  Filippo Veglio (primo turno)
 Bobby Kokavec /  Marco Osorio (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1998